hochalpin bezieht sich auf:

 allgemein auf die Höhenlagen der Bergländer, das Hochgebirge
 eine Vegetationszone des Hochgebirges, siehe Hochalpine Stufe
 bergsteigerisch eine Hochtour

Siehe auch: 
 alpin (Begriffsklärung)